A 2006. évi téli olimpiai játékokon a sífutás férfi 50 km-es szabadstílusú versenyszámát február 26-án rendezték Pragelatóban. Az aranyérmet az olasz Giorgio Di Centa nyerte meg. Ez volt az olimpia utolsó versenyszáma, az érmeket a záróünnepség keretében adták át. Az érmeket Giorgio nővére, az 1994-ben kétszeres olimpiai bajnok Manuela Di Centa adta át.

A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Végeredmény 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Jegyzetek

Források 

F50